Claver:
 Francisco Claver (1926  2010), um padre jesuíta filipino
 (São) Pedro Claver (Corberó) (1580, Verdú  1654, Cartagena)
 Ronald Claver (º  1946, Belo Horizonte), um professor e escritor brasileiro
 Víctor Claver (Arocas) (º  1988, Valência), um basquetebolista profissional espanhol

Desambiguações de sobrenomes
Sobrenomes da língua catalã
Sobrenomes da língua castelhana